Toponímia:
 Serra Pelada (Cistella): serra del municipi de Cistella (Alt Empordà)
 Serra Pelada (Granera): serra del terme municipal de Granera (Moianès)
 Serra Pelada (Pontós): serra del municipi de Pontós (Alt Empordà)
 Serra Pelada (Odèn): serra del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Serra Pelada (Artesa de Segre): serra del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 Serra Pelada (la Bisbal de Falset): serra del municipi de la Bisbal de Falset (Priorat)
 Altres: Serra Pelada (Brasil): mina d'or al Brasil